Peale ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Claypoole Peale (1791–1878), US-amerikanische Malerin
 Charles Willson Peale (1741–1827), US-amerikanischer Porträt- und Landschaftsmaler
 James Peale (1749–1831), US-amerikanischer Maler
 Norman Vincent Peale (1898–1993), US-amerikanischer Pfarrer und Autor
 Raphaelle Peale (1774–1825), US-amerikanischer Maler
 Rembrandt Peale (1778–1860), US-amerikanischer Maler
 Ruth Stafford Peale (1906–2008), US-amerikanische Schriftstellerin, Herausgeberin und Funktionärin
 Sarah Miriam Peale (1800–1885), US-amerikanische Malerin
 Stanton J. Peale (1937–2015), US-amerikanischer Astrophysiker und Planetologe
 Titian Ramsay Peale (1799–1885), US-amerikanischer Künstler, Entomologe und Photograph

Peale bezeichnet ferner:
 (3612) Peale, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Peale Inlet, Bucht der Thurston-Insel, Antarktis
 Mount Peale, Berg (3879 m) im San Juan County, Utah

Siehe auch:
 Peele
 Peelle